Арва́т — фамилия. Известные носители:
 Арват, Нинель Николаевна (род. 1928) — советский и украинский языковед.
 Арват, Фёдор Степанович (1928—1999) — советский и украинский языковед.